Київський фаховий коледж прикладних наук — заклад фахової передвищої освіти.

СЬОГОДЕННЯ 
Київський фаховий коледж прикладних наук – один з найстаріших закладів освіти столиці України, який розпочав свою діяльність 

у 1922 році і до сьогодні продовжує славні традиції його фундаторів. Успішну підготовку фахівців для легкої промисловості України, сфер дизайну та бізнесу, гармонійно поєднує з сучасними науковими дослідженнями, що втілюються у реальний виробничий процес. Колектив закладу освіти є розробником стандартів освіти з основних спеціальностей.

З 1958 року, першим в Україні, заклад освіти розпочав роботу з підготовки студентів з порушеннями слуху. Перший випуск спеціальних груп відбувся у 1962 році і складав 43 особи. За цього часу до сьогодні у Коледжі, при тісній співпраці з УТОГ, отримали фахову освіту більше двох тисяч студентів з порушеннями слуху. 

Студенти здобувають ступінь фахового молодшого бакалавра та бакалавра за галузями знань і спеціальностями, що гармонізовані з галузями освіти та підготовки Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-F 2013):

БАКАЛАВР 

 182 Технології легкої промисловості 

Освітня програма: Технології фешн-бізнесу

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 022 ДИЗАЙН

Освітньо-професійна програма: Дизайн

Спеціалізації: Дизайн одягу; Дизайн взуття; Дизайн трикотажних виробів; Дизайн аксесуарів

Освітньо-професійна програма: Графічний дизайн

 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік та оподаткування; Фінанси та кредит

 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Організація і управління підприємствами; Комерційна діяльність та реклама; Виставковий бізнес

 182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Швейні вироби; Трикотажні вироби; Технології кутюрної вишивки; Взуттєві вироби; Аксесуари; Обслуговування виробництва

 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма: Соціальна робота та консультування, перекладач жестової мови

ІСТОРІЯ 
Фаховий коледж розпочав свою роботу як Київський шкіряний технікум згідно наказу Київського Райшкіртресту від 20.10.1922 № 139 і перший випуск технологів-взуттєвиків, незважаючи на складні соціальні труднощі міста, був проведений у липні 1924 року. Дипломи технікуму отримали 32 особи. В подальшому щорічна кількість випускників постійно зростала. Так з 1930 до 1941 років було підготовлено 927 спеціалістів для взуттєвої промисловості.

Під час Другої світової війни технікум було евакуйовано до міста Новосибірськ. Чимало викладачів та студентів коледжу боролися з нацизмом на фронті: це і директор Гольдман С.І., і викладачі Бобер С.Б., Бунь М.Ю., Кадомський М.І., Фельдман Я.А.; і студенти Карпенко В., Лузан, Семенченко, Майстренко, Буцев І., Анна Худак.

Відповідно до постанови Ради народних комісарів СРСР №1075 технікум вже з першого жовтня 1944 року відновив свою діяльність у довоєнному приміщенні третьої взуттєвої фабрики Українського чинбарно-взуттєвого тресту. У цей час навчальний заклад був перейменований на Київський взуттєвий технікум і мав два відділення: технологічне та механічне.

Після війни Україні необхідно було відновлювати промисловість, повертатись до мирного життя. Зважаючи на необхідність розбудови закладу освіти, тодішній Голова Виконкому Київської міської ради депутатів трудящих, Депутат Верховної Ради УРСР Чеботарьов Федір Кузьмич у березні 1947 року ухвалив рішення Виконавчого комітету Київської міської ради «Про відвід земельної ділянки Київському Взуттєвому Технікуму». У вересні 1955 року технікум перейшов у нову споруду по вулиці Івана Кудрі, 29 та отримав нову назву Київський технікум легкої промисловості.

У п′ятдесяті-шістдесяті роки значно розширився профіль підготовки спеціалістів. Розвиток хімічної промисловості спонукав до створення в 1956 році нової спеціальності Технологія штучних і хімічних волокон, у 1958 році – Устаткування підприємств хімічних волокон та Устаткування швейних фабрик. З 1963 року розпочато підготовку з актуальної і нині спеціальності Моделювання і конструювання одягу та Моделювання взуття і художнє оформлення шкіри.

З 1966 року розпочато підготовку фахівців зі спеціальності Планування на підприємствах легкої промисловості, яку тоді не здійснював жоден інший технікум. З 1969 року і донині ми випускаємо спеціалістів з бухгалтерського обліку. Філія технікуму в Житомирі, що почала діяти з 1960 року, готувала технологів трикотажного виробництва.

З 1958 року, першим в Україні, технікум розпочав роботу з підготовки студентів з порушеннями слуху. Перший випуск спеціальних груп відбувся у 1962 році і складав 43 особи. За цього часу до сьогодні у Коледжі, при тісній співпраці з УТОГ, отримали фахову освіту більше двох тисяч студентів з порушеннями слуху. Сьогодні у Коледжі навчається найбільший контингент глухих і слабочуючих студентів серед закладів ФПО України.

З 1961 до 1994 року технікум готував національні кадри спеціалістів для зарубіжжя. Першими були студенти з Монголії. Далі географія контактів розширилася: Куба, Афганістан, Лаос, В′єтнам, Перу, Болівія, Ангола, Конго, Йорданія, Пакистан і навіть екзотична Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі - надсилали на навчання своїх студентів. За ці роки понад 240 студентів з-за кордону отримали дипломи Коледжу.

У 2007 році навчальний заклад перейменовано у Київський коледж легкої промисловості, і це стало новою сторінкою розвитку нашого славетного навчального закладу.

З 2013 року розпочато підготовку студентів за новими напрямами: Комп′ютерний дизайн, Експертиза виробів зі шкіри, Обслуговування швейного виробництва. У 2016 році відкрито нову спеціалізацію Дизайн трикотажних виробів.

Особлива увага приділяється інклюзивному навчанню. З 2016 року викладачі коледжу опановували базовий курс української жестової мови, щоб мати більше можливостей безпосередньо спілкуватися зі студентами з інвалідністю зі слуху. З 2017 року в освітній процес запроваджено нові дисципліни Українська жестова мова та Українська жестова мова за професійним спрямуванням для студентів з порушеннями слуху та авторський курс Культура глухих для студентів всіх спеціальностей.

21 березня 2017 року на засіданні Правління Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» було підписано Угоду про співпрацю коледжу та асоціації.

Нового звучання набула і співпраця коледжу зі світовою освітньою спільнотою. У 2016 році директор Коледжу Ганна Щуцька взяла участь у програмі «Адміністрування в системі коледжів у США». У 2017 році Коледжем отримано грант Програми міжнародної освіти, що спонсується урядом США імені Фулбрайта.

У 2016 році між Державним вищим навчальним закладом «Київський коледж легкої промисловості» та Університетом прикладних наук міста Кайзерслаутерн (Німеччина) було укладено договір про співпрацю, результатом якого стало стажування викладачів та студентів коледжу в навчальному закладі Німеччини. У 2019 році укладено договори з Інститутом професійної підготовки (Instituto de Capacitacion Profesional del Valle – ICAPVAL) Республіка Еквадор, з Університетом Вермонту (США).

З 2018 року студенти коледжу мають змогу здобувати освіту за програмою «подвійний диплом», на підставі договору з Вищою лінгвістичною школою у місті Ченстохова та Вищою Школою Гуманітас (WSH) Республіки Польща.

З 2017 року Коледж призначений базовим закладом вищої освіти з проведення Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за спеціальністю Технології легкої промисловості.

Заклад освіти активно розвивається. Зростає його науково-педагогічний потенціал. Сьогодні в Коледжі працює 105 педагогічних працівників, серед яких два професори, три доктори наук, дев’ять доцентів, шістнадцять кандидатів наук. Поширюється матеріально-технічна база, будується новий гуртожиток. Укладено ряд договорів про співпрацю з підприємствами України. Коледж активно реалізовує на практиці концепцію дуальної освіти.

З 2018 року розпочато підготовку студентів за напрямом Виставковий бізнес. Плідна і творча робота всього колективу Коледжу дала можливість, вперше в його історії, відкрити з 2020 року підготовку фахівців промисловості вищої кваліфікації – бакалаврів за освітньою програмою Технології фешн-бізнесу. У 2022 році коледж отримав ліцензію на підготовку за новою спеціальністю 231 Соціальна робота, освітньо-професійною програмою Соціальна робота та консультування, перекладач жестової мови.

У вересні 2019 року Київський коледж легкої промисловості рішенням загальних зборів трудового колективу отримав нову назву - Київський фаховий коледж прикладних наук – це новий потужній крок до визнання його, як одного з найкращих закладів освіти нашої країни, тому що саме в коледжі поєднано передовий досвід наших фахівців промисловості, теоретичну базу наших науковців, жагу до знань і відкриття нового нашого студентства!

ПРОЄКТИ, ПРОГРАМИ, ГРАНТИ 

 Програма Державного Департаменту США «The International Visitor Leadership Program», («Програма міжнародних лідерів - відвідувачів»), Університет штату Флорида, місто Таллахасі, США (грант Державного Департаменту США за програмою міжнародних лідерів-відвідувачів ("The Іnternational Visitor Leadership Program");

 Програма «Адміністрування в системі коледжів у США», Florida State University, USA, Educational Administration & Leadership Program;

 Грант Державного Департаменту США за Програмою "Симпозіум випускників у Вашингтоні, США";

 Грант за Програмою імені Фулбрайта;

 Грант Державного Департаменту США на створення Міжнародного освітнього ресурсу для вивчення американської та української жестових мов International ASL/USL Learning Resource;

 Проєкт соціального спрямування «Краса для всіх», що допомагає жінкам, які перебувають у непростій життєвій ситуації, здобути безкоштовну освіту у сфері краси та професійно реалізуватися в цьому напрямі. Реалізація цієї надважливої соціальної ініціативи стала можливою завдяки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA), Київській міській державній адміністрації, Фундації L’Oréal;

 Проєкт першої в Україні школи політичної участі для дівчат та жінок з інвалідністю «Лідерка», реалізований ГО “Боротьба за права” за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії;

 Проєкт «Київська академія жіночого лідерства», який реалізовується за ініціативи Київської міської державної адміністрації за підтримки UNWomenUkraine / ООН Жінки в Україні «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Канади та в партнерстві ГО «Новий соціальний вектор», Управління з питань гендерної рівності КМДА, Всеукраїнської Асоціації ОТГ;

 Грант Європейського Союзу, який фінансується програмою Erasmus +. У проєкті Spread 360 беруть участь 18 країн Європи. Партнери проєкту ЄС мають на меті розробку онлайн словників професійної термінології різних сфер життя жестовими мовами країн-учасниць для людей з порушеннями слуху, у тому числі студентів і викладачів європейських закладів професійної освіти.

За 100 років свого існування Коледж довів свою здатність бути драйвером змін в освіті. Ми прикладаємо всіх зусиль, щоб наші випускники будували сильну, амбітну та успішну Україну!

Примітки

Посилання 
 

Коледжі Києва
Легка промисловість України